Futbolnyj klub Hirnyk-Sport Horišni Plavni (ukrajinsky: Футбольний клуб «Гірник-спорт» Горішні Плавні) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Horišni Plavni.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Junist s kapacitou 2 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1989 – FK Lokomotiv Komsomolsk (Futbolnyj klub Lokomotiv Komsomolsk)
 1992 – FK Hirnyk Komsomolsk (Futbolnyj klub Hirnyk Komsomolsk)
 1995 – FK Hirnyk-Sport Komsomolsk (Futbolnyj klub Hirnyk-Sport Komsomolsk)
 2016 – FK Hirnyk-Sport Horišni Plavni (Futbolnyj klub Hirnyk-Sport Horišni Plavni)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1989